Le terme mediator se rapporte à :
 le médiator ou plectre, ustensile pour pincer les cordes d'une guitare 
 le Mediator, nom commercial d'un médicament, le benfluorex, commercialisé jusqu'en 2009 par les laboratoires Servier ;
 Affaire du Mediator, affaire judiciaire française
 Mediator, un outil de développement multimédia pour Windows, développé et distribué par la société MatchWare ;
 Mediator est la marque d'appareils de radio et télévision conçues par Philips et construits et commercialisés en Suisse ;
 l'encyclique Mediator Dei, promulguée par le pape Pie XII en 1947 ;
 mediator, le patron de conception Médiateur, en développement informatique.

Voir aussi 

 The Mediator, film muet américain réalisé par Otis Turner et sorti en 1916.